Bati kan syfta på:

Geografi

Etiopien 
1 Batī, ort, Amhara, 
2 Bati (distrikt),

Kambodja 
3 Bati (distrikt), Takeo,

Turkiet 
4 Bardakçı, ort, Mardin, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Kambodjaförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar